Het Bureau verzorgt het dagelijks bestuur van het Europees Parlement. Het stelt algemene regels op voor het parlement en neemt verder besluiten van financiële, organisatorische en administratieve aard die de interne organisatie van het Parlement, zijn secretariaat en zijn organen betreffen (art. 23 lid 2 Reglement), stelt het voorontwerp van de begrotingsraming op (art. 23 lid 7 Reglement) en regelt het verloop der vergaderingen (art. 23 lid 4 Reglement). Het Bureau verzorgt daarnaast technische ondersteuning en regelt de financiering van de politieke partijen die in het Europees Parlement vertegenwoordigd zijn en kan deze financiering opschorten (art. 209 Reglement).

Samenstelling 
Het Bureau bestaat uit de voorzitter van het Europees Parlement en de 14 ondervoorzitters. Daarnaast zijn alle quaestoren lid van het Bureau, zij het dat zij slechts een raadgevende stem hebben. Alle functionarissen hebben op grond van artikel 17, eerste lid, van het Reglement een ambtstermijn van twee-en-een-half jaar. De samenstellingen voor het 7e en 8e Europees Parlement zijn hieronder weergegeven.

Europees Parlement